Myzostoma pluvinar är en ringmaskart som beskrevs av von Graff 1884. Myzostoma pluvinar ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pluvinar